Il singolare del torneo di tennis Nordea Nordic Light Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Katarina Srebotnik che ha battuto in finale Anastasija Myskina 7-5, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Anastasija Myskina (semifinali)
 Vera Duševina (semifinali)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)

 Katarina Srebotnik (finale)
 Martina Suchá (quarti di finale)
 Catalina Castaño (quarti di finale)
 Laura Pous Tió (primo turno)
 Al'ona Bondarenko (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nordea Nordic Light Open 2005